La Gamma Ethniki 2006-2007 è la 32ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2007-2008
       Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2007-2008

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 2007-2008
 Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2007-2008

Play-off

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2006
Calcio nel 2007